Ранчо ла Капиља има више значења:

 Ранчо ла Капиља (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Капиља (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику